Ла Урака има више значења:

 Ла Урака (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Урака (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Урака (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику